Pissin' Razorbladez este primul album complet creat de Angerfist. Acesta include 2 CD-uri și un DVD cu materiale video.

Tracklist

CD 1

CD 2

DVD

Legături externe
 Pissin' Razorbladez la Discogs

Albume hardcore techno
Albume de Angerfist